Командний чемпіонат світу із шахів 2010, що проходив з 4 по 13 січня 2010 року в м. Бурса (Туреччина).
Переможцями чемпіонату стали шахісти збірної Росії.

Регламент 
 Команда складається з 6 гравців (2 запасні) та капітана (тренера).
 9 турів за круговою системою.
 Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до кінця партії, з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід починаючи з першого ходу.
 Розподіл місць (при однаковій кількості командних очок):
 Найбільша кількість індивідуальних очок;
 Особиста зустріч
 Коефіцієнт Зоннеборга — Бергера
 Особистий результат на вищих шахівницях:
 Перемога на 1-й шахівниці — 4 очки
 Перемога на 2-й шахівниці — 3 очки
 Перемога на 3-й шахівниці — 2 очки
 Перемога на 4-й шахівниці — 1 очко
 При нічиї очки будуть розділятися
 Якщо команди розділять призові місця, то між ними проводиться матч із швидких шахів (15 хвилин на партію).
 При нічийному результаті, проводиться жереб.

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 5-13 січня 2010 року
 Без вихідних
 Початок партій 1-8 тур о 15-00, 9 тур о 10-00 (UTC+3 — час місцевий);

Учасники

Склади команд-учасників

Рух за турами

Турнірна таблиця

Індивідуальні нагороди 
 Перша шахівниця:

 Хікару Накамура () — 75,0 % (6 з 8 очок) 
 Левон Аронян () — 66,7 % (6 з 9 очок) 
 Олександр Грищук () — 64,3 % (4½ з 7 очок) 
 Друга шахівниця:
 Олександр Оніщук () — 72,2 % (6½ з 9 очок) 
 Теймур Раджабов () — 71,4 % (5 з 7 очок) 
 Володимир Акопян () — 66,7 % (6 з 9 очок) 
 Третя шахівниця:

 Сурія Шехар Гангулі () — 71,4 % (5 з 7 очок) 
 Хрістос Банікас () — 56,3 % (4½ з 8 очок) 
 Габріел Саркісян () — 50,0 % (3 з 6 очок) 
 Четверта шахівниця:
 Шахріяр Мамед'яров () — 88,9 % (8 з 9 очок)
 Еміль Сутовський () — 64,3 % (4½ з 7 очок) 
 Арман Пашикян () — 58,3 % (3½ з 6 очок) 
 Перша резервна шахівниця:
 Володимир Малахов () — 71,4 % (5 з 7 очок)
 Рауф Мамедов () — 50,0 % (3 з 6 очок)
 Сабраманіан Арун Прасад () — 50,0 % (2½ з 5 очок) 
 Друга резервна шахівниця:
 Микита Вітюгов () — 91,7 % (5½ з 6 очок)
 Дімітріос Мастровасіліс () — 50,0 % (2 з 4 очок) 
 Бурак Фират () — 50,0 % (2 з 4 очок)

Шахісти з найкращим перфомансом 
 Шахріяр Мамед'яров () — 2950 
 Микита Вітюгов () — 2940 
 Хікару Накамура () — 2851

Примітки

Посилання 
 7th World Team Chess Championship: Bursa 2010  

Шахові турніри 2010
Командний чемпіонат світу із шахів
Спорт у Туреччині
Січень 2010